Кельт — многозначный термин.

 Кельты — близкие по языку и материальной культуре племена индоевропейского происхождения, в древности на рубеже эр занимавшие обширную территорию в Западной и Центральной Европе. 

 Кельт (мифология) — в древнегреческой мифологии эпоним кельтов, сын Геракла или Полифема. 
 Кельт (археология) — разновидность древнего топора.